Мальбранш () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Андрэ Малебранш (1916—2013) — гаитянская художница.
  — гаитянско-американский врач.
 Николя Мальбранш (1638—1715) — французский философ-метафизик, картезианец, католический священник.

Топоним 
  — улица, расположенная в кварталах Валь-де-Грас и Сорбонна, пятого округа Парижа.

См. также 
 Загребалы () — крылатые демоны, охраняющие грешников в пятом рву восьмого круга Ада «Божественной комедии» Данте